

Anno 
 636 o 636 a.C.

Codici 
 636 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Essen, nella regione tedesca Renania Settentrionale-Vestfalia

Matematica 
 636 – numero

Altro 
 Locomotiva FS E.636